Gandra peut désigner :
au Portugal :
Gandra, paroisse civile de la municipalité d'Esposende, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Gandra, paroisse civile de la municipalité de Paredes, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Gandra, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Gandra, paroisse civile de la municipalité de Valença, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Gandra, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Varzim, située dans le district de Porto et la région Nord.